Фрипп — английская фамилия. Известные представители:

 Фрипп, Роберт (род. 1946) — британский музыкант, участник рок-группы «King Crimson».
 Фрипп, Чарльз Эдвин (1854—1906) — английский художник, иллюстратор.